C14 kan syfta på:

 Kol-14-metoden – en radiometrisk dateringsmetod
 C14 (tunnelbanevagn) – en tunnelvagn i Stockholms tunnelbana